Cadaver steht für:
 Cadaver (Band), zeitweise auch unter dem Namen Cadaver Inc aktiv, eine ehemalige norwegische Death-Metal-Band
 Cadaver (Computerspiel), ein isometrisches Adventure-Spiel, das von den Bitmap Brothers entwickelt wurde
 Cadaver (WebDAV-Client), ein WebDAV-Client (Kommandozeile) für Unix

Siehe auch:
 Kadaver